Тетела дел Волкан има више значења:

 Општина Тетела дел Волкан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тетела дел Волкан (Тетела дел Волкан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику